Granata ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Granata (* 1959), italienischer Politiker
 Francesco Granata (1701–1771), italienischer Bischof
 Giovanni Battista Granata (um 1622 – 1687), italienischer Bader, Gitarrist und Komponist sowie Schüler von Francesco Corbetta
 Graziella Granata (* 1941), italienische Schauspielerin
 Kevin Granata (1961–2007), US-amerikanischer Biomechaniker
 Peter C. Granata (1898–1973), US-amerikanischer Politiker
 Rocco Granata (* 1938), italienischer Sänger

„I Granata“ (die Granatroten) wird die Fußballmannschaft des FC Turin genannt.